Menelick de Carvalho (1897 — 1949) foi um político brasileiro. Formado em advocacia, em 1925 tornou-se Delegado Geral de Polícia de Juiz de Fora. Em 1933, foi eleito prefeito do município. Atuou também nos cargos de diretor da Secretaria do Interior do Estado e diretor da Companhia Mineira de Eletricidade. De 1936 a 1937 exerceu a prefeitura de Uberaba.

Ligações externas

Prefeitos de Juiz de Fora